Rozgrywki playoff NBA w 1991 r. stały pod znakiem bezsprzecznej przewagi drużyny Chicago Bulls, która rozpoczęła w ten sposób kilkuletnią dominację w lidze. 

MVP Finałów został wybrany po raz pierwszy w swej karierze Michael Jordan z Chicago.

Po czwartym meczu finału Konferencji Wschodniej, między Chicago a Detroit Pistons, zakończonym wynikiem 4-0, kilku zawodników drużyny Detroit, na czele z Isiahem Thomasem, wyszło z hali na 8 sekund przed końcem meczu, nie podając rąk zwycięzcom. Wydarzenie to wpisuje się w ciąg konfliktów między liderami obu zespołów - Michaelem Jordanem i Isiahem Thomasem.

Ustawienie w Playoff po sezonie zasadniczym

Konferencja Wschodnia 

(*) Mistrz Dywizji

Konferencja Zachodnia 

(*) Mistrz Dywizji

Drabinka rozgrywek

Mecze Mistrzów 
@ mecze na wyjeździe
OT - dogrywka

Zobacz też 
 Finały NBA 1991

1991
NBA Playoffs

fi:NBA-kausi 1990–1991#Pudotuspelit